Ian Frazer ist der Name folgender Personen:

* Ian Frazer (Mediziner) (Ian Hector Frazer; * 1953), australischer Immunologe 
 Ian Frazer (Cricketspieler) (Ian Douglas Frazer; * 1966), britischer Cricketspieler 
 Ian Frazer (Pokerspieler), britischer Pokerspieler und -kommentator 

Siehe auch:
 Iain Fraser
 Ian Fraser